Higueras kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Higueras (ort i Mexiko, Sinaloa, Guasave), 
 Las Higueras (ort i Mexiko, Sinaloa, Rosario), 
 Las Higueras (ort i Mexiko, Nayarit, Santiago Ixcuintla), 
 El Higueral (ort), Sinaloa, Culiacán, 
 Higueras, Mexiko – kommun, Nuevo León,

Spanien 

 Higueras (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar